Романків — село в Обухівського району Київської області, Україна
 Романків — пасажирська зупинна платформа Миронівського напрямку Південно-Західної залізниці.
 Романків — українське прізвище.

Див. також 
 Романківці